Вознесе́нский райо́н — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1954 годы.

Административный центр — посёлок Вознесенье.

Площадь территории — 1935 км² (по данным 1928 года). Население — 5762 человек (1949 год; 17 914 чел. в 1926 году, 20 893 чел. в 1939 году).

Образование района 

С 1919 по 1921 гг. существовал Вознесенский район на правах волости Лодейнопольского уезда, позднее переименованный в волость.

Вознесенский район образован 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области. В состав района были включены следующие административные единицы упразднённого одновременно Лодейнопольского уезда:
 из Остречинской волости: Гакручейский, Ивинский, Муромльский и Остречинский сельсоветы;
 из Вознесенской волости: Барановский, Вознесенский, Гиморецкий, Кузринский, Косельгский, Шустручейский и Юксовский сельсоветы.

Первоначально Вознесенский район был включён в состав Лодейнопольского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 

С момента образования района и до конца 1930-х годов Вознесенский район делился на 11 сельсоветов.

Постановлением Президиума Ленинградского облисполкома от 20 августа 1935 года районный центр посёлок Вознесенье был отнесён к категории рабочих посёлков.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны в связи с предстоящим затоплением части территории района водохранилищем Ивинский разлив (в зону затопления попало значительное число населённых пунктов, расположенных в нижнем течении рек Муромля, Ивина и Остречинка) были упразднены три сельсовета — Ивинский, Косельгский и Муромльский. Также был упразднён Барановский сельсовет, его населённые пункты вошли в состав Шустручейского сельсовета.

Упразднение района 

Район был упразднён в 1954 году, его территория передана в состав Подпорожского района. В настоящее время большая часть территории бывшего Вознесенского района входит в состав Вознесенского городского поселения.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области